Де Волф () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Де Волф, Джон  (род. 1962) — нидерландский футболист,
 Де Волф, Кес  (1945—2011) — нидерландский футболист, игравший на позиции нападающего.
 Де Волф, Ортвин (род. 1996) — бельгийский футбольный вратарь.
 См. также 
 Вольф